Eagle Station:
 Eagle Station — мини-группа палласитовых метеоритов.
 Eagle Station — метеорит, относится к мини-группе Eagle Station.
 Игл-Стейшн () — городок в штате Кентукки.